

Geografia

Croazia
Olmeto – frazione di Lanischie nella regione istriana

Francia
Olmeto – comune della Corsica del Sud

Italia
Olmeto – frazione di Marsciano in provincia di Perugia